La Direction de l'architecture de l'aménagement et des bâtiments de la SNCF ou DAAB  est une direction de la branche infrastructure de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF). Elle a deux missions principales :
le management des moyens de la maitrise d'œuvre des bâtiments de la SNCF ;
les études et la réalisation au niveau national en tant que maître d'œuvre des opérations d'aménagement, de rénovation ou de construction des bâtiments de la SNCF.

Pour réaliser sa double mission, la DAAB est organisée en 4 départements :
Conception et réalisation des gares ;
Conception services et référentiels ;
Architecture en régions ;
Management de la maîtrise d'œuvre bâtiment.

Le directeur actuel de la DAAB est Jean-Marie Duthilleul

SNCF Réseau